Genova može značiti:

 Genova, grad u Italiji
 Republika Genova, grad-država čije je središte bio današnji talijanski grad Genova, a koja je postojala od otprilike 1100. do 1805. godine.
 Pokrajina Genova, pokrajina u Italiji